Дрон:
 Дрон — беспилотный летательный аппарат.
  — река в Германии, земля Рейнланд-Пфальц.
 Дрон — трубка волынки, издающая непрерывный однотонный звук.
 Дрон — то же, что и Бурдон в музыке.
 Дрон, Дроун — музыкальный жанр.
 Дрон — один из уменьшительных вариантов мужского имени Андрей.

 Фамилия
 Дрон, Владимир Степанович (1891—1920) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения на Юге России, полковник 3-го Дроздовского полка.
 Дрон, Пётр Дмитриевич (род. 1985) — российский кёрлингист, чемпион мира 2010 года.